Salavan (auch: Saravane oder Saravan, Lao ) ist eine Provinz im Süden von Laos. Die Einwohnerzahl beträgt 442.000 (Stand: 2020).

Geographie 
Die Provinz Salavan grenzt im Norden an die Provinz Savannakhet, im Südwesten an die Provinz Champasak und im Südosten an die Provinz Sekong. Die westliche Grenze der Provinz wird durch den Mekong gebildet, am gegenüberliegenden Ufer liegt die Provinz Ubon Ratchathani in Thailand. Im Osten grenzt Salavan an die Provinz Quảng Trị in Vietnam.

Die Provinz befindet sich zum Teil auf dem Bolaven-Plateau.

Administrative Gliederung 
Die Provinz besteht aus den folgenden Distrikten ( - Muang):

Weblinks

Einzelnachweise 

Seite von LaoTourism.org über Salavan (auf Englisch)

Salavan